śródpiersie (łac. mesosternum) – dolna część śródtułowia sześcionogów
 śródpiersie (łac. mediastinum) – jama klatki piersiowej człowieka